Crackle - in cinematica crepitio derivato dello sbalzo rispetto al tempo
 Crackle - servizio di video on demand della Sony
 Crackle o Crackle – The Best of Bauhaus - album raccolta dei Bauhaus
 Cracklè - altro nome con cui è nota la tecnica di pittura craquelure

Altri progetti